Claytonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Claytonville (Illinois)
 Claytonville (Texas)
 Claytonville (Virginia)